Чемпионат мира по крикету 1992 года — пятый розыгрыш чемпионата мира по крикету (версия ODI), прошедший в Австралии и Новой Зеландии. Победителем турнира в первый раз стала сборная Пакистана, обыгравшая в финале англичан.

Страны-участницы 
  Австралия
  Англия
  Вест-Индия
  Зимбабве
  Индия
  Новая Зеландия
  Пакистан
  Шри-Ланка

Стадионы

Австралия

Новая Зеландия

Круговой этап

Плей-офф

Сетка турнира

Ссылки 
 Статистика

Чемпионаты мира в Австралии
Чемпионаты мира в Новой Зеландии
Февраль 1992 года
Март 1992 года
Спорт в Австралии в 1992 году
Спорт в Новой Зеландии в 1992 году
Крикет в Австралии
Крикет в Новой Зеландии
Крикет
1992 год в крикете